Taura (gemeente), een gemeente in Duitsland
 Taura (rivier), een rivier in Ecuador
 Taura (motorfiets), een historisch Italiaans motormerk